Globo em Dois Minutos era um telejornal da TV Globo.

O Globo em Dois minutos foi um "produto" criado pela TV Globo como uma estratégia de mercado para ganhar telespectadores,  procurando oferecer um conteúdo mais atraente do que o imenso e repetitivo espaço comercial da emissora líder de audiência à época, a Record. O telejornal foi apresentado por Luiz Lopes Correa e Fausto Nogueira durante a década de 70.

O programa foi inicialmente exibido em uma única edição de cinco minutos de duração, no dia 1 de dezembro de 1970. Em 1 de abril de 1971, passou ir ao ar também às 17h55.

O formato do Globo em Dois Minutos foi reaproveitado, anos mais tarde, pelo Plantão Globo, Globo Notícia e o atual G1 em 1 Minuto.

Telejornais da TV Globo
Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1970
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1971
Programas de televisão em língua portuguesa